Регрес (лат. regres) — рух назад, повернення до старих, віджилих форм, занепад, деградація, зміни у гірший бік, протилежність прогресу.

 Регрес у біології — спрощення організмів у процесі еволюції.
 Регрес у праві:
 право особи, яка виконувала зобов'язання іншої особи, пред'являти до останньої зворотну вимогу про відшкодування витрат;
 право зворотної вимоги, тобто право кожного платника за векселем звернутися з вимогою про платіж як до векселедавця, так і до кожного з попередніх власників, чиї індосаменти стоять вище його власного;
 право страховика на відшкодування збитку особою, винною в страховому випадку (у межах фактично сплаченої страхувальникові суми), висунення претензій з метою отримати компенсацію завданої шкоди.